Grenzmarke bezeichnet:
 ein Zeichen an einem Grenzpunkt, siehe Vermessungspunkt
 die Markierung auf dem Grenzstein
 ein Eisenbahnsignal, siehe Grenzzeichen